Xanthia ochrago är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1791. Xanthia ochrago ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
ochrago